

Ботаніка 
 Груша () — рід плодових і декоративних дерев та кущів родини розових (Rosaceae).
 Груша звичайна (Pyrus communis L.) — вид плодового дерева роду Pyrus.
 Груша — плід дерева груша (Pyrus communis).
 Алігаторова груша — авокадо (Persea americana) — дерево родини лаврових (Lauraceae).
 Земляна груша — топінамбур (Helianthus tuberosus — соняшник бульбистий) — бульбоносна рослина роду соняшників родини айстрових (Asteraceae).

Андроніми

Персоналії 
 Анатолій Груша (1939—2003) — український невропатолог.
 Іван Груша (* ? — † ?) — український державний діяч, дипломат, генеральний писар в уряді Івана Виговського.
 Іларіон Груша — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Їржі Груша (1938—2011) — чеський письменник, поет і дипломат.

Персонажі 
 Груша — персонаж п'єси Олександра Островського «Не так живи, як хочеться».
 Скрипаль Груша — персонаж повісті для дітей «Пригоди Цибуліно» італійського письменника Джанні Родарі.

Пам'ятки природи 
 Батьківська груша — дерево на території Романівського музею-садиби Максима Рильського в Романівці. Вимагає заповідання.
 Груша Адамівська — дерево в Адамівці (Одеська область), ботанічна пам'ятка природи місцевого значення.
 Дерево культурної груші — дерево в Кривому Розі, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення.
 Старовинна груша на Карнаватці — дерево в Кривому Розі, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення.

Інше 
 «Груша» — радянський атомний підводний крейсер (Проект 667АТ Груша).